LFRN steht für:

 Landesfrauenrat Niedersachsen
 Flughafen Rennes (ICAO-Code)

Abkürzung